Skid Row — американская рок-группа, играющая в стиле глэм-метал. Основана в 1986 году, распалась в 1996, воссоединилась в 1999. Название получила от района бедных в Лос-Анджелесе. В целом, в городах США название Skid Row носят районы, в которых проживают бездомные.

Общие сведения 

Skid Row были одной из последних «волосатых» команд, побывавших на звёздных вершинах перед тем, как рок-сцену накрыла волна гранжа. Идея создания проекта принадлежала басисту Рэйчелу Болану и гитаристу Дэйву Сабо по прозвищу «Снэйк». Дэйв был приятелем Джона Бон Джови и в начале 80-х успел поиграть с ним в паре команд, перед тем как последний организовал группу Bon Jovi. После ряда неудачных попыток, Рэйчел Болан и Дэйв «Снэйк» Сабо нашли себе компаньонов в лице гитариста Скотти Хилла и барабанщика Роба Эффузо. Оставалась только одна проблема — найти вокалиста, но нужный человек никак не обнаруживался. Короткое время фронтмэном группы был Мэтт Фэллон, но после того как парни увидели Себастьяна Бьёрка по прозвищу «Бах», экс-антраксовец был тут же выставлен за дверь. Однако, молодой, красивый и талантливый канадец был уже связан контрактом, а его менеджер требовал непомерные отступные. У Skid Row таких денег не было, и ситуацию разрулил Джон Бон Джови, выручивший своего старого товарища. Бон Джови не только «выкупил» Бьёрка, но и помог группе с записью первой пластинки.

Дебютный альбом Skid Row, вышедший в 1989 году, расположился на шестой позиции в чартах Billboard. Благодаря хит-синглам «18 and Life» и «I Remember You» диск быстро обрел платиновый статус, а песня «Youth Gone Wild» стала гимном американской молодёжи того времени. Группа получила доступ на большие площадки и с успехом провела мировое турне. Однако коллектив оставался в центре внимания не только благодаря своей музыке, но и скандалам, большинство из которых провоцировал фронтмен группы. Особый шум вызвали два инцидента: когда в вокалиста запустили из толпы стеклянной бутылкой, разбив ему голову, и он прыгнул со сцены, в результате чего пострадала фанатка, и когда Бон Джови потребовал возврата вложенных в группу денег.

Большой прорыв Skid Row сделали во время их выступления на Фестивале Мира в Москве, на одной сцене вместе с такими группами, как Mötley Crüe, Bon Jovi, Cinderella, Scorpions, Ozzy Osbourne, Gorky Park. Они выступили перед российской 75-тысячной аудиторией.

После 17 месяцев бесконечных поездок группа почувствовала, что бензин для угара закончился. Они отыграли 300 концертов, и теперь хотели вернуться к нормальной жизни на какое-то время. Они решили сделать домашнее видео для своих фанатов, которые с нетерпением ждали выхода второго альбома. Видео «Oh Say Can You Scream» вышло в 1990 и включало в себя море веселых сцен из турне и сценических выступлений. Большую часть второй половины 1990-го года группа записывала второй диск, который жаждала услышать толпа поклонников.

Skid Row переварили все дрязги и в 1991 году выдали второй альбом, звучавший значительно тяжелее предшественника. Несмотря на отсутствие так называемых «радио-хитов», Slave to the Grind поднялся на самую вершину Billboard 200 и перёсек платиновый рубеж. На диске были представлены песни авторства Рэйчела Болана и Дэйва «Снэйка» Сабо, но в этот раз приложился и Себастьян «Бах» Бьёрк. Альбом включал в себя рубительный материал, такой как «Monkey Business», «The Threat» и три трогательных баллады: «Quicksand Jesus», «In The Darkened Room», «Wasted Time», которые повествовали о доверии, инкрустированные прекрасными гитарными партиями от Скотти Хилла. Взлетев так высоко, музыканты оказались озадаченными отсутствием новых идей.

Чтобы как-то заполнить образовавшуюся паузу, в 1992 году они выпустили мини-альбом B-Side Ourselves с каверами групп Ramones, Judas Priest, Jimi Hendrix, Rush и Kiss. Кроме того, члены команды занялись различными сайд-проектами, а основной группе уделяли мало внимания. В это время группа начала терять своих фанатов из-за возрастающей волны популярности гранжа, когда Nirvana начала штурмовать мировые сцены в 1992 году. Skid Row затихли, выжидая, пока это новое веяние иссякнет, и даже подумывали о роспуске команды. По иронии судьбы Nirvana в 80-х пару раз выступала под названием Skid Row.

В 1993 были сделаны ещё две видеоработы. Первая из них - «Roadkill» была аналогичной первому домашнему видео, а вторая - «No Frills» скорее представляла собой классику жанра, с видеоклипами на песни вроде «Slave to the Grind» и «Wasted Time».

Наконец, в 1995 году Skid Row выпустили свой третий альбом, который несмотря на засилье «альтернативы» попал в национальный Топ 40. Некоторые песни с Subhuman Race стали хитами, но широкого признания пластинка всё же не получила. Продюсировал диск небезызвестный Боб Рок, работавший с Metallica, и звучание песен довольно-таки отличалось от предыдущих работ. Некоторые считают, что это самая тяжелая пластинка Skid Row, поскольку содержит в себе такие вещи как «Bonehead», «Subhuman Race», «Frozen», а также имеет всего одну балладу «Breakin’ Down», которая стала саундтреком к фильму «Пророчество». Также в том же году вышла концертная версия этого альбома под названием «Subhuman Beings on Tour». Между тем, напряжённость в коллективе нарастала, и в итоге вокалист хлопнул дверью. Формального роспуска Skid Row тогда не последовало, а оставшаяся четвёрка попыталась вырулить с новым вокалистом Шоном Маккэйбом под названием «Ozone Monday». Однако этот альянс не состоялся, и группа обрела более-менее рабочую форму, когда в составе появился Джонни Солинджер. С его приходом команда вернулась к нормальному гастрольному графику, а в 2003 году выпустила новый альбом. В 2006 году группа выпускает следующий полноформатный альбом под названием Revolutions per Minute в том же составе.

Накануне тура одного города (резиденции Sin City в Лас-Вегасе) с немецкими легендами Scorpions Skid Row объявили об изменениях в составе. Вокалистом стал швед Эрик Грёнваль, бывший вокалист группы H.E.A.T. с 2010 по октябрь 2020 года. Голос Эрика звучит на студийных альбомах "Address The Nation" (2012), "Tearing Down The Walls" (2014), "Into The Great Unknown" (2017) и "H.E.A.T II" (2020), а также на альбоме пауэр-метал проекта New Horizon «Gate of the Gods». Ранее в сети появилось видео, где Грёнвалль исполняет один из хитов Skid Row — «18 and life». В нём Эрик, видимо ещё проходя лечение от рака, находится в студии в кепке и без волос.

23 марта 2022 года Skid Row выпустили фрагмент заглавного трека со своего грядущего нового альбома «The Gang’s All Here», мировая премьера которого состоялась на радио SiriusXM в шоу Эдди Транка Trunk Nation. Заглавный трек выпущен как сингл 25 марта 2022 г., а новый альбом выйдет на лейбле earMusic 14 октября 2022 г.

Состав

Текущий состав 
 Рэйчел Болан — бас-гитара, бэк-вокал (1986 — наст. время)
 Дэйв Сабо — ритм-гитара, соло-гитара, бэк-вокал (1986 — наст. время)
 Скотти Хилл — ритм-гитара, соло-гитара бэк-вокал (1987 — наст. время)
 Роб Хаммерсмит — ударные (2010 — наст. время)
 Эрик Грёнвалль — вокал (2022 — наст. время)

Бывшие участники 
 Мэтт Фэллон — вокал (1986 — 1987)
 Джон Ратковски-мл. — ударные (1986 — 1987)
 Джим Юхас — ритм-гитара (1986 — 1987)
 Роб Эффузо — ударные (1987 — 1998)
 Себастьян Бах — вокал (1987 — 1996)
 Чарли Миллз — ударные (1999 — 2000)
 Фил Вэрон — ударные (2000 — 2004)
 Тимоти Дидуро — ударные (2004)
 Дэйв Гара — ударные (2004 — 2010)
 Джонни Солинджер — вокал (1999 — 2015)
 Тони Харнелл — вокал (2015)
 Зиппи Терт — вокал (2017 — 2022)

Временная шкала

Дискография 
 Skid Row (1989)
 Slave to the Grind (1991)
 B-Side Ourselves (1992)
 Subhuman Race (1995)
 40 Seasons — The Best of Skid Row (1998)
 Thickskin (2003)
 Revolutions per Minute (2006)
 United World Rebellion — Chapter 1 (2013)
 United World Rebellion — Chapter 2 (2014)
 The Gang's All Here (2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Skid Row на Encyclopaedia Metallum
 Российский сайт о группе

Глэм-метал-группы США
Музыкальные коллективы 1980-х годов
Хеви-метал-группы США
Квинтеты
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Исполнители Atlantic Records